ЛС — многозначная аббревиатура:

 Легированная сталь
 Лекарственное средство
 Летательное средство
 Либеральный союз — партия Финляндии с 1961 по 1965.
 Лига Справедливости (команда супергероев комикса DC)
 Лицевой счёт
 Личное сообщение
 Личный состав
 Локальная сеть
 Лоу скилл — слабый игрок (в компьютерных играх)
 Лошадиная сила
 Личные сообщения